Hugo Paul es el nombre de las siguientes personas:
Hugo Paul (1882-1957), político alemán del Partido Nacional del Pueblo Alemán (DNVP)
Hugo Paul (1905-1962), político alemán del Partido Comunista de Alemania (KPD), uno de los «padres y madres de la Ley Fundamental para la República Federal de Alemania»